Фе́йтфулл () — фамилия. Известные носители:

 Фейтфулл, Лилиан (1865—1952) — британская общественная деятельница, защитница прав женщин.
 Фейтфулл, Марианна (род. 1946) — британская певица, музыкант и актриса.